NIPAL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 466 амінокислот, а молекулярна маса — 50 058.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном магнію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки